

Міноміні — місто, штат Мічиган
 Міноміні — місто, штат Вісконсин
 Міноміні — селище, штат Іллінойс